Die Belgian Darts Open 2022 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 23. bis zum 25. September 2022 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das zwölfte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 ist. Es folgte damit auf die Belgian Darts Championship 2020 und wurde in den Oktoberhallen in Wieze, einem Ortsteil der belgischen Gemeinde Lebbeke, ausgetragen.

Den Sieg sicherte sich Dave Chisnall, der im Finale Andrew Gilding mit 8:6 besiegte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 28. Juli 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 2. August 2022
 Die Top 2 der belgischen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 28. Juli 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 22. September 2022
 2 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 27. August 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 29. Juli 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 26. Juni 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Luke Humphries
  Michael van Gerwen
  Gerwyn Price
  Michael Smith
  Rob Cross
  Damon Heta
  Nathan Aspinall
  Ryan Searle
  Peter Wright
  Dirk van Duijvenbode
  Joe Cullen
  Danny Noppert
  Jonny Clayton
  Dimitri Van den Bergh
  José de Sousa
  Dave Chisnall

Tour Card Qualifier
  Martin Schindler
  Jeff Smith
  Danny Baggish
  Boris Krčmar
  Niels Zonneveld
  Ross Smith
  Rusty-Jake Rodriguez
  Vincent van der Voort
  Adrian Lewis
  Simon Whitlock
  Gabriel Clemens
  Keane Barry
  Bradley Brooks
  Alan Soutar
  Andrew Gilding
  Mervyn King
  Steve Beaton
  Kevin Doets

  Steve West
  Ryan Meikle
  Chris Dobey
  Jamie Hughes
  Madars Razma
  Cameron Menzies

Associate Member Qualifier
  Gian van Veen
  Jelle Klaasen

Höchstplatzierte belgische Spieler der Order of Merit
  Kim Huybrechts
  Mike De Decker

Host Nation Qualifier
  Andy Baetens
  Wouter Vanrolleghem
  Roberto Vandaele
  Remo Mandiau
  François Schweyen

Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen der Streaming-Dienst DAZN und Sport1 die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022
Dartwettbewerb in Belgien